Il doppio del torneo di tennis Pekao Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori José Acasuso e Andrés Schneiter che hanno battuto in finale Leoš Friedl e David Škoch 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 Karsten Braasch /  Johan Landsberg (primo turno)

 Martín García /  Martín Rodríguez (semifinali)
 Cristian Brandi /  Jeff Tarango (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pekao Open 2002